Werkzoekende Informatie Systeem, een door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding gebruikt computerprogramma
What's in Shop, een thuiswinkelprogramma uit de jaren negentig dat ook wel bekendstond als Amazing Discoveries, gepresenteerd door Mike Levey. 
Web Informatie Systeem
Wiskunde